La maison du Bailliage peut désigner, en France :

 la maison du Bailliage à Amiens (Somme) ;
 la maison du bailliage à Joigny (Yonne) ;
 la maison du Bailliage à Vichy (Allier) ;

Articles connexes
 
 Bailliage et sénéchaussée